

Associazioni 

 TRAFFIC – rete di monitoraggio del commercio della fauna e della flora selvatiche

Cinema 
 Traffic – film del 1915 diretto da Charles Raymond
 Traffic – film del 1923 diretto da Fred Hibbard
 Traffic – film del 2000 diretto da Steven Soderbergh

Videogiochi 
 Traffic – videogioco per Commodore 64 del 1984

Musica 
 Traffic – gruppo musicale rock britannico 
 Traffic – album dei Traffic del 1968
 Traffic – singolo degli Stereophonics del 1997, dall'album Word Gets Around
 Traffic – singolo di Tiësto del 2003
 Traffic – album degli ABC del 2008
 Traffic - Torino Free Festival – festival musicale italiano

Televisione 
 Traffic – miniserie televisiva del 2004

es:Tráfico
tr:Trafik (anlam ayrım)